Vanity Fair, in italiano La fiera della (o delle) vanità, è originariamente il titolo d'un romanzo di William Makepeace Thackeray.

Cinema 
Vanity Fair – cortometraggio muto del 1911 diretto da Charles Kent
Vanity Fair – film muto del 1915 diretto da Charles Brabin e Eugene Nowland
Vanity Fair – film muto del 1922 diretto da W. Courtney Rowden
La fiera delle vanità (Vanity Fair) – film del 1923 diretto da Hugo Ballin
Bovary moderna (Vanity Fair) – film del 1932 diretto da Chester M. Franklin
Becky Sharp, o Vanity Fair (USA, titolo di lavorazione nonché di alcune versioni estere) – film del 1935 diretto da Rouben Mamoulian e Lowell Sherman
La fiera della vanità (Vanity Fair) – film del 2004 diretto da Mira Nair

Editoria 
Vanity Fair – periodico statunitense (1859-1863), edito da Henry Louis Stephens e William Allen Stephens
Vanity Fair – periodico settimanale britannico (1868-1914), fondato da Thomas Gibson Bowles, famoso per le sue vignette e caricature
Vanity Fair – periodico settimanale statunitense (1902-1904), pubblicato dalla The Commonwealth Publishing Company
Vanity Fair – periodico mensile statunitense (1913-1936), pubblicato dalla Condé Nast Publications e poi confluito in Vogue
Vanity Fair – periodico mensile statunitense (1983-oggi), pubblicato dalla Condé Nast Publications
Vanity Fair – edizione italiana del mensile statunitense, pubblicata dallo stesso editore e distribuita in forma settimanale dal 2003
Vanity Fair – edizione francese del mensile statunitense

Letteratura 
La fiera della vanità (Vanity Fair) – romanzo del 1848 di William Makepeace Thackeray

Televisione 
La fiera della vanità – sceneggiato televisivo del 1967 diretto da Anton Giulio Majano
Vanity Fair – miniserie televisiva del 1998 diretta da Marc Munden
Vanity Fair - La fiera delle vanità – miniserie televisivo del 2018 diretta da James Strong